Astronauterna kan syfta på:

 Astronauterna (TV-serie) – en amerikansk drama-TV-serie, originaltitel The Cape
 Astronauterna (dokusåpa) – en dokusåpa som våren 2003 sändes på TV3

Se även
 Astronaut